Bertil Švédský (28. února 1912, Stockholm – 5. ledna 1997, Djurgården) byl švédský princ a vévoda z Hallandu.

Mládí 
Narodil se 28. února 1912 ve Stockholmském paláci jako syn korunního prince Gustava VI. Adolfa a jeho manželky princezny Margarety z Connaughtu. Princi Bertilovi byl udělen velmi starý titul vévodství udělovaný od středověku. Roku 1947 po smrti prince Gustava Adolfa Švédského, z důvodu jednoho roku věku prince Karla Gustava (budoucího krále) a vyřazení prince Sigvarda z posloupnosti na trůn, bylo očekáváno jeho zvolení na trůn.

Roku 1980 byla pozměněna pravidla na švédský trůn a princ Bertil se dostal na třetí místo posloupnosti.

Osobní život 
Během 2. světové války sloužil jako vojenský důstojník a na švédské ambasádě v Londýně.

Roku 1943 potkal svoji dlouholetou partnerku Lilian Craig. Nicméně se z důvodu jejího nekrálovského statusu nevzali a žili spolu tajně. Až roku 1976 se s ní oženil.

Jejich společný život ovšem nebyl vztahem oficiálním. Byl mu také nabízen sňatek s princeznou Margaret. Roku 1973 po smrti krále Gustava VI. Adolfa si nový král Karel XVI. Gustav vzal nešlechtičnu a uznal Bertilův sňatek konaný 7. prosince 1976 v Drottningholmském paláci. Lilian se tím stala Její královskou Výsostí princeznou a vévodkyní z Hallandu.

Zemřel 5. ledna 1997 v Djurgårdenu. Pohřben byl v Kungliga begravningsplatsen v parku Haga.

Tituly a vyznamenání

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Švédští princové
Bernadottové
Narození v roce 1912
Narození 28. února
Narození ve Stockholmu
Úmrtí v roce 1997
Úmrtí 5. ledna
Úmrtí ve Švédsku
Muži